

Polonia 
 Krasne – comune del Voivodato della Masovia
 Krasne – comune del Voivodato della Precarpazia

Ucraina 
 Krasne – comune dell'Oblast' di Leopoli
 Krasne – nome fino al 2016 di Soncivka
 Krasne – località dell'Oblast' di Donec'k, nel Distretto di Bachmut

Pagine correlate 
Krásné